Corpuscularismo - teoria física que supõe que toda a matéria é composta por partículas minúsculas.

Biologia
 Corpúsculo renal
 Corpúsculo de Barr
 Corpúsculo de inclusão
 Corpúsculo de Pacini
 Corpúsculo de Howell-Jolly
 Corpúsculo de Nissl
 Corpúsculo de Krause
 Corpúsculo de Meissner
 Corpúsculo de Ruffini
 Corpúsculo de Russel
 Corpúsculos de Lentz
 Corpúsculos de Negri
 Corpúsculos de Hassall